Bethpage ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bethpage (Missouri), im McDonald County
 Bethpage (New York), im Nassau County
 Bethpage (Humphreys County, Tennessee)
 Bethpage (Sumner County, Tennessee)

Sonstiges:
 Bethpage State Park, Park im Nassau County, New York